

Étymologie 
 Carbuncle vient du latin carbunculus qui signifie pierre rouge foncé.

Jeux vidéo 
 Carbuncle est une invocation fréquente dans l'univers de Final Fantasy où elle est représentée par une sorte de fennec d'une couleur verdâtre avec un cristal rouge sur le front.

 Carbuncle est une créature apprivoisable dans le MMORPG Rappelz.

Médecine 
 Carbuncle est un autre nom de la maladie de peau anthrax

Homonymie